Cobbler, 
 Cobbler (paj) - amerikansk söt paj bestående av bitar av frukt bakade i deg i en form.
 Cobbler (dryck) - amerikansk dryck, som består av vin (företrädesvis sherry), socker, citronskal och krossad is och som dricks med sugrör (se även Spritzer)

Källor

Drycker